Dżabbor Rasulow - tadżycki polityk
Dżabbor Rasulow - dystrykt w Tadżykistanie w wilajecie sogdyjskim